Ein Tanzmeister ist 

 ein Tanzlehrer
 ein Beschäftigter beim Theater, siehe Ballettmeister
 ein Messer: Tanzmeister (Messwerkzeug)
 eine Rennspindel

Tanzmeister ist der Familienname folgender Person:
 Hans Tanzmeister (1892–1955), österreichischer Bergingenieur und Politiker (Heimatblock)